Nothingface steht für
 Nothingface (Album), ein Musikalbum der kanadischen Heavy-Metal-Band Voivod
 Nothingface (Band), eine US-amerikanische Metalband